|-
| 35501 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35502 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35503 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35504 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35505 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35506 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35507 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35508 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35509 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35510 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35511 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35512 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35513 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35514 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35515 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35516 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35517 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35518 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35519 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35520 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35521 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35522 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35523 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35524 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35525 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35526 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35527 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35528 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35529 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35530 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35531 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35532 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35533 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35534 - ||  || 20 martie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 35535 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35536 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35537 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35538 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35539 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35540 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35541 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35542 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35543 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35544 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35545 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35546 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35547 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35548 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35549 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35550 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35551 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35552 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35553 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35554 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35555 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35556 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35557 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35558 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35559 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35560 - ||  || 22 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35561 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35562 - ||  || 5 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 35563 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35564 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35565 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35566 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35567 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35568 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35569 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35570 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35571 - ||  || 21 aprilie 1998 || Les Tardieux || 
|-
| 35572 ||  || 19 aprilie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 35573 - ||  || 18 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35574 - ||  || 19 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35575 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35576 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35577 - ||  || 21 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35578 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35579 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35580 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35581 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35582 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35583 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35584 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35585 - ||  || 30 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 35586 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35587 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35588 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35589 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35590 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35591 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35592 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35593 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35594 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35595 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35596 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35597 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35598 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35599 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 35600 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-